Jardim Ideal é um bairro localizado na zona leste de Londrina .

Características
O bairro fica após a BR-369, que separa o bairro do Parque das Indústrias Leves. No bairro está o Cemitério Padre Anchieta.
Inicialmente era uma grande fazenda de café, do pioneiro João Claudio da Silva, que foi loteada por ele no fim dos anos 60. Ao centro do Jardim Ideal está localizada a Praça João Claudio da Silva, que faz homenagem a esse pioneiro que chegou a Londrina antes mesmo da fundação da cidade e ali formou sua fazenda de café , dando origem ao Jardim Ideal.

Principais Vias

 Av. Dez de Dezembro
 Av. Simon Bolívar
 R. Ametista
 R. Ceará
 R. Dolores Peralta
 R. Rutilo

Subdivisões

 Jardim Amália
 Jardim Castelo
 Jardim Ideal
 Jardim Itaipu
 Jardim Santa Inês
 Jardim Shinzato
 Jardim São José
 Jardim São João
 Jardim Tsukamoto
 Parque Oriente
 Parque São Gabriel
 Parque Waldemar Hauer A

Ideal